Selbach ist ein geographischer Name:

Gemeinden:
 Selbach (Sieg), im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Selbach (Rio Grande do Sul), Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien

Ortsteile:
 Haus Selbach, Ortsteil der Gemeinde Engelskirchen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Selbach (Gaggenau), Stadtteil und Dorf von Gaggenau, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Selbach (Nohfelden), Ortsteil der Gemeinde Nohfelden, Landkreis Sankt Wendel, Saarland
 Selbach (Odenthal), Ortsteil von Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Selbach, anderer Name für Unterselbach, Ortsteil von Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Selbach (Waldeck), Stadtteil von Waldeck, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Gewässer:
 Selbach, möglicher Nebenname des Sellbach (Asbach), rechter Zufluss des hier Strüterbach genannten Asbachs (zum Jeckenbach) vor Schweinschied, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Selbach (Auerbach) oder Sellbach, linker Zufluss des Auerbach (Schwarzbach) oder Wiesbachs, in Oberauerbach, kreisfreie Stadt Zweibrücken, Rheinland-Pfalz
 Selbach (Beverbach), linker Zufluss des Beverbachs (zur Lippe) bei Pelkum, Stadtbezirk Hamm-Pelkum, kreisfreies Hamm, Nordrhein-Westfalen
 Selbach (Buchholzbach), rechter Zufluss des Buchholzbachs (zum Armuthsbach) oberhalb der Buchholzbacher Mühle, Stadt Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Selbach (Dürschbach), rechter Zufluss des Dürschbachs bei Oberselbach, Stadt Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Selbach (Elbbach), linker Zufluss des Elbbachs (zur Sieg) vor Wissen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Selbach (Emscher), linker Zufluss der Emscher bei Holzwickede, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Selbach (Erft), linker Zufluss der Erft beim Lingscheiderhof, Stadt Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Selbach (Flehbach), linker Zufluss des Flehbachs bei der Erkermühle vor Brück, kreisfreie Stadt Köln, Nordrhein-Westfalen
 Selbach, umgangssprachlicher Name des Schwarzbach (Krümmelbach), linker Zufluss des Krümmelbachs bei Staudt, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Selbach (Lauter), linker Zufluss der Lauter (zum Glan) bei der Selbachmühle, Stadt Wolfstein, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Selbach (Murg), linker Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) gegenüber Hörden, Stadt Gaggenau, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Selbach (Nette), rechter Zufluss der Nette (zum Mittelrhein) vor den Netterhöfen, Ortsgemeinde Arft, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Selbach (Olef), rechter Zufluss der Olef in Schleiden, Stadt Schleiden, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Selbach (Olpebach), rechter Zufluss des Olpebachs in der Nähe von Kaas, Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Selbach (Our), linker Zufluss der Our bei Alfersteg, Stadtgemeinde Sankt Vith, Bezirk Verviers, Provinz Lüttich, Belgien
 Selbach (Pleisbach), rechter Zufluss des Pleisbachs an der Scheurenmühle, Stadt Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Selbach (Rothenbach), linker Zufluss des Rothenbachs (zur Wied) in Oberhattert, Ortsgemeinde Hattert, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, Rheinland-Pfalz
 Selbach (Sahrbach), rechter Zufluss des Sahrbachs vor Kreuzberg, Ortsgemeinde Altenahr, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Selbach (Scherfbach), rechter Zufluss des Scherfbachs bei Selbach, Gemeinde Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Selbach (Steinach), linker Zufluss der Steinach (zur Tauber) in Langensteinach, Stadt Uffenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Selbach (Wirft), linker Zufluss der Wirft vor Stadtkyll, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, die dort in die Kyll mündet, Rheinland-Pfalz

Selbach ist der Familienname folgender Personen:
 Selbach (Dalriada) († 730), König des schottischen Königreiches von Dalriada
 Anja Selbach (* 1983), deutsche Skeletonfahrerin
 Carl Otto Selbach (1843–1915), deutscher Politiker
 Dolf Selbach (1929–2010), deutscher Herrenausstatter
 Erich Selbach (1905–1985), deutscher Unternehmer
 Heinrich Taube von Selbach († 1364; auch Henricus Surdus de Selbach, Heinrich Taub, Heinrich der Taube), Kleriker, Jurist und Chronist
 Helmut Selbach (1909–1987), deutscher Psychiater, Neurologe und Hochschullehrer
 Johan von Selbach († 1563), Kastellan zu Coevorden, Drost von Drenthe, Amtmann zu Windeck/Sieg und Marschalck im Herzogtum Berg
 Jopie Selbach (1918–1998), niederländische Schwimmerin
 Josef Selbach (1915–2010), deutscher Verwaltungsjurist
 Victoria Selbach (* 1960), amerikanische Malerin 

Siehe auch:
 Selbach-Umwelt-Stiftung
 Oberselbach
 Seelbach
 Sehlbach
 Selbbach
 Sellbach
 Unterselbach